Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 18 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Navrátilová face à Helena Suková en finale. Elle enregistre à cette occasion son , après ceux de 1978, 1979, 1981, 1983 et 1984.

Chris Evert est éliminée dès le  par Kathy Jordan.

Martina Navrátilová et Pam Shriver remportent le double dames, soit la  de leurs dix victoires dans cette compétition.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1985
Masters
Tennis aux États-Unis en 1985
Masters
Tennis en mars 1985